Całe szczęście – amerykański film z 2006 w reżyserii Donalda Petrie’ego
 Całe szczęście – polski film z 2006 w reżyserii Tomasza Koneckiego